L'édition 2003 du tournoi de tennis de Lyon s'est déroulé du 6 au 12 octobre 2003.

Faits marquants 
 Rainer Schüttler remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale face à Arnaud Clément. Il emporte ainsi son  ATP en simple.
 En double, Jonathan Erlich et Andy Ram s'imposent en finale face à Julien Benneteau et Nicolas Mahut. Il s'agit chacun de leur  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Lyon
 Saison 2003 de l'ATP

Liens externes 
 
 

ATP 2003
Tennis masculin en 2003
Tennis en France en 2003
Tennis en octobre 2003